Chandler (dérivé de chandelle)  est un nom de famille anglais qui provient d'un métier (le mot chandler désigne celui ou celle qui fabrique ou vend des bougies, cela peut aussi être du savon). Ce nom est porté par de nombreuses personnes :

Patronyme 

 Alfred Chandler (1918-2007), économiste et historien américain ;
 Arthur Chandler (1895-1984), joueur de football anglais ;
 Arthur Bertram Chandler (1912-1984), écrivain de science-fiction australien ;
 , homme politique du Kentucky ;
 Brynne Chandler (1958-), scénariste et éditrice américaine ;
 Chas Chandler, musicien et producteur ;
 Charles Chandler (1911-1982), rameur d'aviron américain ;
 Chris Chandler, joueur de football américain ;
 David G. Chandler (1934-2004), historien britannique ;
 Dorothy Buffum Chandler (1901-1997), personnalité culturelle de Los Angeles ;
 Doug Chandler (1965-), pilote de moto américain ;
 Edward Chandler (mort en 1750), évêque anglais ; 
 Evan Chandler (1944-2009), celui qui est à  l'origine de la première accusation de Michael Jackson ;
 G. N. Chandler (1927-), photographe américain ;
 George Chandler (1898-1985), acteur américain ;
 Happy Chandler, sénateur et gouverneur américain du Kentucky ;
 James Chandler, (1948-) écrivain américain ;
 Jeff Chandler (1918-1961), acteur américain ;
 Jennifer Chandler (1959-), plongeuse américaine ;
 Joan Chandler (1923-1979), actrice américaine ;
 John Davis Chandler (1935-2010), acteur américain ;
 Kennedy Chandler (2002-), joueur américain de basket-ball ;
 Kyle Chandler (1965-), acteur américain ;
 Lane Chandler (1899-1972), acteur américain ;
 Murray Graham Chandler (1960-), grand maître néo-zélandais/britannique du jeu d'échecs ;
 Oba Chandler (1946-2011), violeur et assassin américain ;
 Raymond Chandler (1888-1959), auteur américain ;
 Richard Chandler (1738-1810), helléniste et archéologue anglais ;
 Scott Chandler (1985-), joueur américain de football américain ;
 Seth Carlo Chandler (1846-1913), astronome américain ;
 Spud Chandler, joueur de baseball américain ;
 Theodore E. Chandler (1894-1945), contre-amiral américain ;
 Tyson Chandler, joueur américain de basket-ball ;
 Theophilus Parsons Chandler, Jr. (1845-1928), architecte américain ;
 Vivienne Chandler (1947-2013), actrice française ;
 William E. Chandler (1835-1917), homme politique américain ;
 Winthrop Chandler (1747-1790), peintre américain ;
 Wilson Chandler (1987-), joueur américain de basket-ball ;
 Zachariah Chandler (1813-1879), homme politique américain.

Prénom

Toponymes 

 Chandler, une ville située au Queensland.

 Chandler, une ville située au Québec.

 Chandler, une ville située en Arizona ;
 Chandler, une ville située dans le Minnesota ;
 Chandler, une ville située en Oklahoma ;
 Chandler, une ville située au Texas ;
 Chandler Field, l'aéroport d'Alexandria, dans le comté de Douglas, au Minnesota.
 Rivière Chandler, cours d'eau de l'Alaska affluent de la rivière Colville.

Autres 
 Chandler, le nom d'un projet informatique de l'Open Source Applications Foundation.
 Chandler Bing, un personnage de la série Friends joué par Matthew Perry.
 Chandler Motor Car, un ancien constructeur automobile américain des années 1910-1920.
 Prix Raymond Chandler, récompense italienne dédiée à la carrière d'un maître du thriller et du roman noir, remise depuis 1993 lors du Festival du film noir de Courmayeur et nommée en l'honneur de l'écrivain Raymond Chandler.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de prénom
Prénom américain